La EHF European Cup è la terza competizione continentale per club di pallamano. Organizzato dalla EHF, il terzo trofeo continentale prese il via nel 1993 col nome di City Cup, denominazione che mantenne fino al 2000; da allora e fino al 2020 il trofeo si chiamò Challenge Cup.
 EHF European Cup – competizione femminile di pallamano
 EHF European Cup – competizione maschile di pallamano